Prva češka nogometna liga 2002./03. ili Gambrnius liga 2002./03.  bila je deseto izdanje nogometnog natjecanja najvišeg ranga u Češkoj, odnosno deseta sezona Prve češke nogometne lige. Započela je 24. lipnja 2002., a završila 31. svibnja 2003.

Prvenstvo je po osmi put osvojila Sparta Prag. Najbolji strijelac lige bio je Jiří Kowalík sa 16 pogodaka.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih 30 kola.

 
Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama